Jestřebí est un toponyme qui peut désigner :

Jestřebí, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Jestřebí, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Jestřebí, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Rájec-Jestřebí, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie